Cory puede referirse a:

1. Personas
 Apellido:
 Charles Barney Cory (1857-1921), ornitólogo estadounidense.
 Suzanne Cory (1942- ), bióloga australiana.
 Victor Louis Cory (1880-1964), botánico y agrónomo estadounidense.

 Nombre:
 Cory Lynn Alexander (1973- ), baloncestista estadounidense.
 Cory Blackwell (1963- ), baloncestista estadounidense.
 Cory Efram Doctorow (1971- ), periodista y autor de ciencia ficción británico-canadiense.
 Cory Gibbs (1980- ), futbolista estadounidense.
 Cory Ephraim Joseph (1991- ), baloncestista canadiense.
 Cory Kennedy-Levin (1990- ), 'chica It de Internet' estadounidense.
 Cory Lee (1984- ), cantante canadiense.
 Cory Lekkerkerker (1981- ), jugador de fútbol americano estadounidense.
 Cory Fulton Lidle (1972-2006), beisbolista estadounidense.
 Cory López «Lopey» «Lopeman» (1977- ), surfista estadounidense.
 Cory Allan Monteith (1982-2013 ), actor y músico canadiense.
 Cory Ross (1982- ), jugador de fútbol americano estadounidense.
 Cory Spedding (1991- ), cantante británica. 

 Hipocorístico:
 María Corazón «Cory» Sumulong Cojuañgco Aquino (1933-2009), abogada y política filipina.
 Courdon «Cory» Higgins (1989- ), jugador de baloncesto estadounidense.

 Nombre literario o artístico:
 Ke Ying-mei (柯瑩玫) «Cory» (1982- ), mangaka taiwanesa.

2. Topónimos
 Localidades:
 Mount Cory, localidad de Ohio (Estados Unidos).

3. Obras de ficción
 Películas y series de televisión:
 El temible Mr. Cory (Mister Cory), película.
 Cory en la Casa Blanca (Cory in the House), serie de televisión.